London Bridge steht für:

 London Bridge, Brücke über die Themse in London
 London Bridge (Lake Havasu City), alte London Bridge, partiell rekonstruiert in Arizona, Vereinigte Staaten
 London Bridge (Virginia Beach), Stadtteil von Virginia Beach in Virginia, Vereinigte Staaten
 London Bridge (Lied), Lied von Fergie (2006)
 London Bridge, früherer Name von London Arch, Felsformation in Victoria, Australien
 London Bridge, englischer Name des Kinderspiels Die goldene Brücke (Spiel)
 Bahnhof London Bridge, Bahnhof in London
 London Bridge (Grenadinen), eine zu Grenada gehörende Insel der karibischen Inselgruppe Grenadinen
 Operation London Bridge, Codename des Planes, der die Angelegenheiten nach dem Tod von Königin Elisabeth II. regelt

Siehe auch:
 London Bridge is Falling Down, englischer Kinderreim